«Fakahina» puede referirse a:

 Fakahina, atolón que forma parte del archipiélago Tuamotu, de la Polinesia Francesa.
 Fakahina, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Fangatau.